Fujisaki bezeichnet:

 Fujisaki (Aomori), eine Stadt in Japan

Fujisaki ist der Familienname folgender Personen:

 Ichirō Fujisaki (* 1947), japanischer Diplomat

 Nao Fujisaki (* 2002), japanischer Schauspieler
 Ryū Fujisaki (* 1971), japanischer Mangaka und Illustrator
 Shōta Fujisaki (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Tomoki Fujisaki (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Yoshitaka Fujisaki (* 1975), japanischer Fußballspieler